Заповіт — у широкому значенні прохання/розпорядження особи на випадок її смерті до третіх осіб, як правило про належне їй майно, як матеріальне, так і не матеріальне. За сучасності реалізується у правовій формі (див. заповіт, спадковий договір).

Творчість Тараса Григоровича Шевченка
 «Заповіт» (1845) — всесвітньо відомий і перекладений великою кількістю мов вірш Тараса Григоровича Шевченка.
 «Заповіт» — фільм за творчістю Тараса Григоровича Шевченка.

у Біблії
 Старий Заповіт.
 Новий Заповіт.

 Вірш-заповіт — ліричний жанр

Топонім 
 Заповіт — село в Україні, Великоолександрівського районі Херсонської області.

Фільми 

 «Заповіт» — американський фільм 1983 року.
 «Заповіт» — радянський художній фільм 1985 року.

Примітки